Lehr peut faire référence à :

Patronyme 
 Anna Lehr (1890-1974), actrice américaine, du cinéma muet et de théâtre ;
 August Lehr (1871-1921), coureur cycliste allemand ;
 Charles Lehr (), compositeur et dramaturge ;
 Edgar Lehr (1969-), herpétologiste allemand ;
 Karl Lehr (1842-1919), homme politique allemand ;
 Robert Lehr (1883-1956), homme politique allemand ;
 Thomas Lehr (1957-), écrivain allemand ;
 Ursula Lehr (1930-2022), universitaire spécialisée en gérontologie et femme politique allemande.

Toponyme 
 Lehr, ville située dans l’État du Dakota du Nord.

Homonymie de patronyme